Давид Принозил је освојио турнир. У финалу је победио Рихарда Крајичека резултатом 6-3, 6-2.

Носиоци

 Јевгениј Кафељников (полуфинале)
 Никола Кифер (четвртфинале)
 Николас Лапенти (четвртфинале)
 Хуан Карлос Фереро (прво коло)

<li>  Андреј Медведев (друго коло)
<li>  Томи Хас (прво коло)
<li>  Никола Ескиде (четвртфинале)
<li>  Патрик Рафтер (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 2000.